Норт-Уэст-Дарем () — парламентский избирательный округ в графстве Дарем, представленный в Палате общин парламента Великобритании. От Норт-Уэст-Дарем избирается один член парламента по мажоритарной системе относительного большинства. С 2019 года интересы жителей округа в Палате общин представляет член Консервативной партии .

История округа

1885—1918 годы 
Избирательный округ Норт-Уэст-Дарем был впервые образован в 1885 году после принятия парламентского , представленного премьер-министром Уильямом Гладстоном. В соответствии с положениями Акта, существовавшие в 1832—1885 годах на территории графства Дарем два двухмандатных округа (Норт-Дарем и Саут-Дарем) были заменены на восемь одномандатных округов, в числе которых был и Норт-Уэст-Дарем. В состав учреждённого образования Норт-Уэст-Дарем были включены территории, полностью охватывавшие округ малых сессий () Ланчестер и Консетт, а также — частично — округ малых сессий Стэнхоуп.

В 1885—1914 годах представителем жителей округа Норт-Уэст-Дарем в Палате общин был либерал , примыкавший к радикальному крылу партии. Электоральная история Атерли-Джонса отличается динамизмом: в 1886 году политик прошёл в парламент на безальтернативной основе (), в 1900 году его отрыв от оппонента (иначе называемый «большинством») из Консервативной партии составил всего 21 голос (0,20%), а уже на следующих выборах в 1906 году — 5.147 голосов (39,16%). В 1913 году Атерли-Джонс был назначен судьёй Лондонского городского суда и сложил с себя полномочия члена парламента. На состоявшихся 30 января 1914 года дополнительных выборах победу с большинством в 1.677 голосов (9,41%) одержал другой либерал — .

В 1918 году парламентский округ Норт-Уэст-Дарем был упразднён, ранее входившие в его состав территории были разделены между округами Барнард-Касл (1885—1948) и Консетт (1918—1983).

Список общин округа 
Список общин, включённых в состав парламентского округа Норт-Уэст-Дарем в 1885 году.

С 1948 года 
В 1948 году на территории графства Дарем вновь появился парламентский округ Норт-Уэст-Дарем, образованный путём объединения административно-территориальных единиц, которые прежде были закреплены за избирательными округами Барнард-Касл, Консетт и Спеннимор (1918—1948).

В настоящее время Норт-Уэст-Дарем представляет собой обширный парламентский округ в Северо-Восточной Англии, расположенный к западу от города Дарем и охватывающий значительную часть . Самый большой город округа, Консетт, вплоть до 1970-х — 1980-х годов был крупным центром сталелитейной промышленности.

Норт-Уэст-Дарем долгое время являлся так называемым «безопасным (гарантированным) местом» () для лейбористов: начиная с момента повторного образования округа в 1948 году и вплоть до 2019 года его представителями в Палате общин становились исключительно представители Лейбористской партии. На парламентских выборах 1992 года будущий премьер-министр Соединённого Королевства (2016—2019) Тереза Мэй и будущий лидер либеральных демократов (2015—2017) Тим Фаррон выставляли свои кандидатуры именно в этом округе.

Период безраздельного доминирования Лейбористской партии в северно-западной части графства Дарем прервался в 2019 году: в ходе досрочных парламентских выборов левая лейбористка Лора Пидкок, избранная членом Палаты общин от Норт-Уэст-Дарем двумя годами ранее, смогла занять лишь второе место и представителем округа в парламенте впервые был избран представитель консерваторов — .

Границы округа в 1948—1970 годах 
Список административно-территориальных единиц, включённых в состав парламентского округа Норт-Уэст-Дарем в 1948 году.

Результаты выборов

С 1948 года

Выборы 2010-х годов

Выборы 2000-х годов

Выборы 1990-х годов

Выборы 1980-х годов

Выборы 1970-х годов

Выборы 1960-х годов

Выборы 1950-х годов

1885—1918 годы

Выборы 1910-х годов

Выборы 1900-х годов

Выборы 1890-х годов

Выборы 1880-х годов

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Durham North West parliamentary constituency - Election 2019 - BBC News 

Парламентские избирательные округа в графстве Дарем